Stecker bezeichnet:

Verbindungselement in der Elektrotechnik
 Steckverbinder
 Netzstecker, an kabelgebundenen Haushalts- und Bürogeräten nach Norm für Einphasen-Haushaltsstecksysteme.
 Gerätestecker, Kabelkupplungen bzw. -buchsen für Netzspannung
 Hohlstecker auch Niedervoltstecker zur Stromversorgung von Geräten mit Gleichspannung (z. B. tragbare Radios, Laptops oder externe Festplattengehäuse) über ein separates Netzteil
 Reisestecker, Adapter zwischen Netzstecker und Steckdose zweier unterschiedlicher Einphasen-Haushaltsstecksysteme.
 Glockenstecker im Fechtsport
Weiteres
 Stecker (Kleidung), einen Teil weiblicher Kleidung im 17. und 18. Jahrhundert

Personen (Familienname):
 Aaron Stecker (* 1975), US-amerikanischer Footballspieler
 Anton Stecker (1855–1888), österreichischer Afrikareisender
 Bernhard Stecker (* 1964), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Franz Stecker (20. Jahrhundert), österreichischer Rodler der 1920er Jahre
 Jan Stecker (* 1960), deutscher Fernsehmoderator
 Josef Stecker (1916–2008), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Karel Stecker (1861–1918), tschechischer Musiktheoretiker und -pädagoge, Organist und Komponist
 Martin Stecker (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Raimund Stecker (* 1957), deutscher Kunsthistoriker; Direktor des Wilhelm-Lehmbruck-Museums in Duisburg
 Sophie Stecker (1864–1957), deutsche Unternehmerin

Siehe auch:

 Steckverbindung, bewegliche Rohrverbindung
 Klemme (Elektrotechnik)
 Kupplung (Begriffsklärung)
 Stäcker